Paskosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Paskosaari (ö i Kuhmois, Pitkäjärvi),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 24,16),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 24,48),  (3 ha)
 Paskosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,56, long 24,51),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,76), 
 Paskosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,51, long 28,21),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,50, long 24,84), 
 Paskosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (1 ha)
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,36), 
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 26,68),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,69, long 28,14),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 26,52),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Laukas, Kynsivesi),  (9 ha)
 Paskosaari (ö i Hankasalmi, Armisvesi),  (2 ha)
 Paskosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,18, long 26,18),  (1 ha)
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,89, long 28,83),  (1 ha)
 Paskosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 23,57),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 27,72),  (1 ha)
 Paskosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,68, long 25,62),  (1 ha)
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 27,99),  (6 ha)
 Paskosaari (ö i Muuratjärvi),  (1 ha)
 Paskosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,43, long 27,71),  (0 ha)
 Paskosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Paskosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 27,84),  (11 ha)
 Paskosaari (ö i Viitasaari),  (1 ha)
 Koirasaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (0 ha)

Se även
 Paskasaari

Robotskapade Finlandförgreningar